Matcherna i Grupp A i Världsmästerskapet i fotboll 1990 pågick 9–19 juni 1990.

Italien mot Österrike

USA mot Tjeckoslovakien

Italien mot USA

Österrike mot Tjeckoslovakien

Italien mot Tjeckoslovakien

Österrike mot USA

Referenser 

Grupp A